Rutheniumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Ruthenium und Sauerstoff:

Ruthenium(III)-oxid, Ru2O3 (nur als Hydrat bekannt)
Ruthenium(IV)-oxid, RuO2
Ruthenium(VI)-oxid, RuO3 (nur in der Gasphase stabil)
Ruthenium(VIII)-oxid RuO4